Родобальд — мужское имя. Известные носители:
 Родобальд — епископ Страсбурга с 680 года
 Родобальд I — епископ Павии (1213—1215)
 Родобальд II — епископ Павии (1230—1254); святой